Etrumeus är ett släkte av fiskar. Etrumeus ingår i familjen sillfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sillfiskar
Etrumeus